La Mesa kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 La Mesa, Colombia, Carmen de Carupa, 
 La Mesa (kommun), Cundinamarca,

Mexiko 
 Mesa del Sauz, ort, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 
 La Mesa, Pinal de Amoles, 
 La Mesa, Zapotlán el Grande, 
 La Mesa, Huautla, 
 La Mesa, Nogales, 
 La Mesa (centrala Zitácuaro kommun), 
 La Mesa, Acaxochitlán, 
 La Mesa, Tlalpujahua, 
 La Mesa, Villa Victoria, 
 La Mesa, Uriangato, 
 La Mesa, Chapulhuacán, 
 La Mesa, El Oro, 
 La Mesa (norra Zitácuaro kommun), 
 La Mesa, San Miguel Totolapan, 
 La Mesa, Puebla, Ixtacamaxtitlán, 
 La Mesa (södra Aquismón), 
 La Mesa, Oaxaca, San Felipe Tejalápam, 
 La Mesa, La Huerta, 
 La Mesa, Zapotlanejo, 
 La Mesa (västra Aquismón), 
 La Mesa, Hidalgo kommun, 
 La Mesa, Apaseo el Alto, 
 La Mesa, San José del Rincón

USA 

 La Mesa, ort, Kalifornien, San Diego County,